La Información Geográfica Voluntaria o Participativa (VGI en su acrónimo inglés) es un término de reciente acuñación para definir el uso que se realiza de la Web con el fin de crear, reunir y difundir información geográfica proporcionada voluntariamente por personas.

Algunos ejemplos de tal fenómeno son OpenStreetMap, Wikimapia o Google Map Maker. Estos sitios proporcionan una cartografía base que permite a los usuarios crear sus propios contenidos mediante la georreferenciación o localización de acontecimientos o características que inicialmente no se muestran en esos mapas. VGI es un caso especial que se está produciendo dentro de las principales corrientes de evolución de la denominada Web 2.0 que se están dando en la actualidad.

Véase también 

 Neogeografía

Referencias 

Geomática
Términos de geografía